Giorgio Vido – politico italiano
 Luca Vido – calciatore italiano
 Marcelo Vido – ex cestista brasiliano